Francis Seymour-Conway kan syfta på:

* Francis Seymour-Conway, 1:e baron Conway (1679–1732), brittisk peer
 Francis Seymour-Conway, 1:e markis av Hertford (1718–1794), brittisk peer
 Francis Ingram-Seymour-Conway, 2:e markis av Hertford (1743–1822), brittisk peer
 Francis Seymour-Conway, 3:e markis av Hertford (1777–1842), brittisk peer

Se även 
 Francis Seymour